Seven Witches — американская рок-группа из Нью Джерси, основанная в 1998 году Джеком Фростом и Бобби Лукасом.

История группы 
После выхода демозаписи группа заключила контракт с Massacre Records. Вокалист и сооснователь группы Бобби Лукас покинул Seven Witches после выхода двух альбомов. Новым Вокалистом стал Вэйд Блэк, который пришёл из группы Crimson Glory.

Вместе в Вэйдом Блэком был записан третий альбом «Xiled To Infinity And One», но в 2002 году он тоже оставил группу. На его место пришёл Джеймс Ривьера из группы Helstar, с которым было записано два альбома — «Passage To The Other Side» и «Year Of The Witch». Джеймс Ривьера покинул группу в 2005 году, чтобы заняться своим основным проектом «Helstar».

В июне 2005 года к группе присоединился вокалист Алан Техио, с которым был записан шестой студийный альбом группы «Amped».

Seven Witches сейчас записывают новый альбом под рабочим названием «Deadly Sins».

Дискография

Студийные альбомы 
 Seven Witches (демо) (1998)
 Second War In Heaven (1999)
 City Of Lost Souls (2000)
 Xiled To Infinity And One (2002)
 Passage To The Other Side (2003)
 Year Of The Witch (2004)
 Amped (2005)
 Years Of The Witch [DVD] (2005)
 Deadly Sins (2007)
 Call Upon The Wicked (2011)
 Rebirth (2013)
 The Way Of The Wicked (2015)

Состав группы 

 Alan Tecchio — Вокал (2005-)
 Jack Frost — Гитара (1998-)
 Kevin Bolembach — Бас-гитара (2005-)
 Steve Delaney — Ударные (2006-)

Бывшие участники

Вокал 
 Bobby Lucas (1998—2000)
 Wade Black (2000—2002)
 James Rivera (2002—2005)

Бас-гитара 
 Larry Montozza (1998)
 Billy Mez (1998—2002)
 Joey Vera (2002—2004)
 Dennis Hayes (2003—2005)

Ударные 
 Brian Vincent (1998—2000)
 John Osborn (2000—2001)
 Brian Craig (2001—2004)
 Craig Anderson (2004)
 Jeff Curenton (2004—2006)

Ссылки 
 Страница Seven Witches на портале Encyclopaedia Metallum 

Рок-группы США
Хеви-метал-группы США
Пауэр-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси